Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1997 war die erste Austragung der Weltmeisterschaft in der Altersklasse der Unter-20-Jährigen (U20) durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF.  Sie fand im Zeitraum vom 22. Dezember 1976 bis zum 2. Januar 1977 in Banská Bystrica und Zvolen in der Tschechoslowakei statt. 

Nachdem es bereits seit 1969 eine Eishockey-Europameisterschaft der Junioren unter 19 Jahren gegeben hatte, wurde in diesem Jahr nun erstmals auch eine Junioren-Weltmeisterschaft unter Leitung der IIHF ausgetragen. Bereits seit 1974 hatten drei inoffizielle Weltmeisterschaften stattgefunden. 

An dem Turnier nahmen die ersten sechs der U19-Europameisterschaft 1976 sowie Kanada und die USA teil. Kanada wurde dabei durch den Gewinner des Memorial Cup 1976, den St. Catharines Fincups vertreten, die durch weitere Spieler der Ontario Hockey Association verstärkt wurden. Die acht Mannschaften spielten in einer Einfachrunde jeder gegen jeden. Erster offizieller Junioren-Weltmeister wurde das Team der Sowjetunion. Polen als Letzter der Tabelle musste in die Qualifikation für das WM 1978, verzichtete aber.

Spiele

Abschlusstabelle

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Medaillengewinner

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1977

Weblinks 
 Die Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (frz.)

Literatur 
 Müller, Stephan: International Ice Hockey Encyclopedia 1904–2005 / BoD GmbH Norderstedt, 2005 ISBN 3-8334-4189-5, S. 242

Einzelnachweise 

1977
Weltmeisterschaft der Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren, 1977
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Sportveranstaltung in Banská Bystrica
Sport (Zvolen)